Het tennistoernooi Australian Open werd in 1979 bij de mannen voor de 68e keer gehouden. De als eerste geplaatste Argentijn Guillermo Vilas won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als zesde geplaatste Amerikaan John Sadri met 7-6, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 1979